Dit is de wereldranglijst voor vrouwen van december 2007 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 21 december 2007.

Vrouwen 12